Il doppio  del Trophée des Alpilles 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gilles Müller e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Müller quest'anno non ha partecipato.

Roger-Vasselin e Pierre-Hugues Herbert hanno battuto in finale Arnaud Clément e Nicolas Renavand 6–0, 4–6, [10–7].

Teste di serie

  Arnaud Clément /  Nicolas Renavand (finale)
  Olivier Charroin /  Purav Raja (semifinali)

  Pierre-Hugues Herbert /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)
  David Rice /  Sean Thornley (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trophée des Alpilles 2011